Jack Cameron kan syfta på,

Jack Cameron (ishockeyspelare) (1902–1981), kanadensisk ishockeyspelare.
Lago Jack Cameron – en chilensk sjö.
Jack Cameron Lake – en kanadensisk sjö